

Persone
 Jason Hatcher (1982) – giocatore di football americano statunitense
 John Bell Hatcher (1861-1904) – paleontologo statunitense
 Teri Hatcher (1964) – attrice statunitense
 Will Hatcher, propr. William Da Corean Hatcher (1984) – cestista statunitense
 William S. Hatcher (1935-2005) è stato un filosofo, matematico e educatore canadese

Altro
 Billy Hatcher and the Giant Egg – videogioco a piattaforme